Alphington ist der Name folgender Orte:

 Alphington (Devon), ein Stadtteil der englischen Stadt Exeter
 Alphington (Victoria), ein Stadtteil der australischen Stadt Melbourne